Plusieurs villes ou communes possèdent une rue des Pèlerins (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme s’explique du fait que la rue (ou l’ancien ‘chemin’)  voyait le passage de nombreux pèlerins se rendant à pied vers un site (chapelle, ou sanctuaire) reconnu comme lieu de pèlerinage. En certaines localités, surtout dans le sud-ouest de la France, l’odonyme ‘route des pèlerins’ fait référence aux ‘chemins de Compostelle’ (pèlerinage à Saint-Jacques) dont elles faisaient partie: c'est le ‘camino francés’.

En  
Chemin des Pèlerins, à Dinant (vers Foy-Notre-Dame)
Rue des Pèlerins, à Frandeux (Rochefort)
Rue des Pèlerins, à Mouscron
Chemin des Pèlerins, à Tournai (vers le Mont-Saint-Aubert)
Rue des Pèlerins, à Trois-Ponts
Rue des Pèlerins, à Villers-la-Ville

Au  () 
Chemin des Pèlerins, à Sherbrooke [QC]

En  
Route des Pèlerins, à Chamonix
Route des Pèlerins, à Conques-en-Rouergue
Rue des Pèlerins, à Lourdes
Route des Pèlerins, à Niort
Rue des Pèlerins, à Obernai
Chemin des Pèlerins, à Thionville
Allée  des Pèlerins, à Thonon-les-Bains
Route des Pèlerins, à Verdelais (vers Notre-Dame de Verdelais)
Rue des Pèlerins, à Villemandeur

Au  
Chemin du Pèlerin (Pilgrimsway), à Canterbury
Chemin du Pèlerin (Pilgrimsway), à Detling (Maidstone)
Chemin du Pèlerin (Pilgrimsway), à Westerham

Homonymie
Pèlerins
Pèlerins